Die Football League Second Division 1937/38 war die 42. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 28. August 1937 und endete am 7. Mai 1938.

Zweitligameister wurde Aston Villa und daneben stieg auch das zweitplatzierte Manchester United in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1938/39 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Manchester City und West Bromwich Albion die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten der FC Barnsley und Stockport County, wobei beide Vereine fortan in der Nordstaffel Football League Third Division North anzutreten hatten. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1938/39 Third-Division-North-Meister Tranmere Rovers und aus der Third Division South der Gewinner FC Millwall die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1937-38 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1937/38
1937